Das Herreneinzel der French Open 1997 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger war Jewgeni Kafelnikow. Das Finale bestritten Gustavo Kuerten und Sergi Bruguera, welches Kuerten in drei Sätzen gewann. Dies war sein erster Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
1997